Avenida Arturo Prat puede referirse a varios artículos sobre lugares en Chile:

Avenida Arturo Prat, arteria vial de Temuco.
Avenida Arturo Prat Chacón, arteria vial de Iquique.
Avenida Arturo Prat Chacón, arteria vial de Concepción.